Никола́й Гаври́лович Ла́тышев () — советский футбольный судья. Арбитр финала чемпионата мира 1962 года.

Биография 
По окончании техникума пришёл на Московский электрозавод, где была футбольная секция. В это время из спорткомитета в секцию поступило указание — отправить 1 человека на семинар по подготовке арбитров для обслуживания матчей чемпионата Москвы. На этот семинар и был отправлен Латышев, после которого и приступил к судейству.

Выступал на позиции защитника за клубные команды «Электрозавода», «Сталинца», московского «Динамо» — 1932—1942. В 1942 году играл за основанный в Куйбышеве клуб «Крылья Советов», участвовал в первом выездном матче команды.

В 1939 был привлечён в качестве бокового судьи к матчам союзного чемпионата, а в 1940 дебютировал как главный судья в матче «Динамо» (Ленинград) — «Локомотив» (Тбилиси) (2:1).

Арбитр ФИФА (ему первому из советских судей присвоено это звание — 1952), судья всесоюзной категории (12.05.1941). Как арбитр в поле в высшей лиге с 1940 по 1963 провёл 203 матча. Восемь раз судил финалы Кубка СССР (1947, 1948, 1950, 1951 (аннулирован), 1952, 1954, 1955, 1957 — рекорд среди арбитров). Один раз был боковым арбитром на финале Кубка СССР (1953).

11 раз входил в Списки лучших футбольных судей СССР.

Судил матчи ОИ-52 (Венгрия — Румыния), ОИ-56 (Великобритания — Таиланд, Югославия — Индия, Болгария — Индия), ЧМ-58 (Швеция — Мексика, Уэльс — Венгрия), ЧМ-62 (Италия — Швейцария, Англия — Аргентина, Венгрия — Чехословакия, финал Бразилия — Чехословакия, за что был награждён «Золотым свистком ФИФА»).

Член судейского комитета ФИФА — 1962—1984 (с перерывом), награждён орденом ФИФА «За заслуги» (1987). Председатель Всесоюзной коллегии судей — 1949—1973, 1979—1983.

Преподавал в Московском станкоинструментальном институте (1947—1987), кандидат технических наук (1954), был доцентом кафедры «Технология машиностроения».

Умер 18 февраля 1999 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище, участок № 1.

Оценки современников 

Уже сам его выход на поле с мячом в руках располагал к нему зрителей, вселял доверие. Он не бодрился нарочито, изображая физкультурно-парадную походочку, и не скромничал, желая показать себя тем самым «незаметным», как учат судейские методики. Он шёл с прямой спиной, высоко подняв голову, человек, знающий себе цену, как бы заранее видом своим заявляющий, что провести его не удастся, все штучки и подвохи ему известны. Так идет читать лекцию опытный преподаватель, не позволяющий ни единой потачки смешливым, хитроглазым студентам. И его встречают тишиной и уважением…
Футбольный журналист Лев Филатов

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени;
 орден Почёта.

Факты из жизни 

 Латышев — единственный в мире судья, удаливший с поля Льва Яшина (финал Кубка СССР 1955). Основанием к удалению послужил момент, когда выбежавший из ворот Яшин в игровом столкновении нанёс удар в живот армейцу Владимиру Агапову. В результате удаления, произошедшего на 45-й минуте, динамовцы провели целый тайм с полевым игроком в воротах и уступили в итоге 1:2.
 В 1951 году результат финала Кубка СССР, который судил Латышев, между командой г. Калинина и ЦДСА был аннулирован из-за протеста калининцев, и была назначена переигровка. Латышеву предлагали снова судить, но он предпочел отказаться (переигровку отсудил другой арбитр — П. Белов).

Примечания

Ссылки 
 «Первый арбитр»
 Спортивный некрополь

Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Преподаватели МГТУ Станкин
Судьи чемпионата мира по футболу 1962
Похороненные на Ваганьковском кладбище